Малявко:
 Малявко — дворянский род.
 Малявко, Виктор Михайлович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Малявко, Сергей Александрович (род. 1990) — белорусский хоккеист.